Jerusalem bezeichnet mehrere Orte

im Nahen Osten:
 Jerusalem, Hauptstadt Israels, heilige Stadt für Juden, Christen und Muslime
 Jerusalem (Bezirk), Bezirk in Israel
 Gouvernement Jerusalem, Verwaltungsbezirk der Palästinensischen Autonomiegebiete
 Königreich Jerusalem, Kreuzfahrerstaat im 12./13. Jahrhundert

in Europa:
 Jerusalem (Heide), Ortsteil von Heide (Holstein), Schleswig-Holstein
 Jerusalem (Meiningen), Stadtteil von Meiningen, Thüringen
 Jerusalem, ehemaliger Name des Ortsteils Pedingworth der Gemeinde Neuenkirchen (Land Hadeln), Niedersachsen
 Jerusalem (Blender), Ortsteil von Blender (Landkreis Verden), Niedersachsen
 Jerusalem, Teil der Ortschaft Tewel, Teil der Gemeinde Neuenkirchen (Lüneburger Heide)
 Jerusalem (Příbram), Ortsteil von Příbram, Tschechien
 Jerusalem (Königsberg), ehemaliges Dorf bei Kaliningrad, Russland
 Jeruzalem, Ortschaft in Slowenien
 Siedlung Jeruzalem (Amsterdam), Reihenhaussiedlung in Amsterdam

in Neuseeland:
 Jerusalem (Neuseeland), Ortschaft in Wanganui, Region Manawatu-Wanganui, Neuseeland

in den Vereinigten Staaten:
 Jerusalem (Arkansas)
 Jerusalem (New York)
 Jerusalem (Ohio)
 Jerusalem (Virginia) der frühere Name von Courtland (Virginia)
 Jerusalem Township

weltweit:
 Jerusalem (Beiname), Ehrenname einiger Städte

Außerdem gibt es mehrere Jerusalemkirchen wie die Kapelle Klein-Jerusalem bei Willich-Neersen im Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen

Jerusalem steht in der Musik für:
 Jerusalem (Album), Album der amerikanischen Stoner-Doom-Band Sleep
 Jerusalem (Band), eine schwedische Hardrock-Band
 Jerusalem, eine Vertonung von William Blakes Gedicht And did those feet in ancient time durch Hubert Parry
 Jerusalem, Song auf dem Album Brain Salad Surgery der britischen Progressive-Rock-Band Emerson, Lake and Palmer
 Jérusalem, Titel einer Oper von Giuseppe Verdi
 Jerusalem, du hochgebaute Stadt, evangelisches geistliches Lied
 Jerusalem aus Gold
 Jérusalem, Chanson von Édith Piaf

Jerusalem ist der Familienname folgender Personen:
 Camillo Jerusalem (1914–1989), österreichischer Fußballspieler
 Else Jerusalem (1876–1943), österreichische Schriftstellerin
 Ernst Jerusalem (1845–1900), Generalsekretär der Nationalliberalen Partei von 1884 bis 1887
 Felix Jerusalem (1932–1996), deutscher Neurologe
 Franz Wilhelm Jerusalem (1883–1970), deutscher Soziologe und Rechtswissenschaftler
 Friederike Magdalene Jerusalem (1750–1836), deutsche Dichterin
 Ignacio de Jerusalem y Stella (~1710–1769), Komponist und Violinvirtuose
 Irene Jerusalem (1882–1941), österreichische Lehrerin
 Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem (1709–1789), deutscher Theologe
 Karl Wilhelm Jerusalem (1747–1772), deutscher Jurist
 Peter Jerusalem, früherer Name von Peter Benedix (1877–1954), deutscher Schriftsteller und Archivar
 Siegfried Jerusalem (* 1940), Tenor und Richard-Wagner-Interpret
 Susanne Jerusalem (* 1950), österreichische Politikerin (Grüne)
 Wilhelm Jerusalem (1854–1923), böhmisch-österreichischer Philosoph

Jerusalem steht für:
 Jerusalem (Roman), Roman von Selma Lagerlöf
 Jerusalem (1996), schwedischer Film von Bille August
 Walls-of-Jerusalem-Nationalpark in Zentraltasmanien
 Jerusalem (Computervirus), Schadprogramm unter MS-DOS
 Jerusalem-Projekt, Friedensprojekt für Israelis und Palästinenser
 Jerusalem-Feige, Feigensorte, die in Deutschland meist Bananenfeige genannt wird
 Neues Jerusalem, Bild für das Paradies in der Offenbarung des Johannes
 Jerusalem im Wald war eine geheime Dorfgemeinschaft im Naliboki-Wald
 JeruZalem, israelischer Horrorfilm
 (63163) Jerusalem, Asteroid

Siehe auch:

 Neu-Jerusalem
 Reise nach Jerusalem